Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1951 były trzynastymi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział piętnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z drugiej ligi – WMS Moskwa i Torpedo Gorki. Mistrzowski tytuł po raz piąty wywalczyła drużyna CDSA Moskwa. Królem strzelców ligi został Awtandil Gogoberidze z Dinama Tbilisi, który zdobył 16 goli.

Tabela

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1951 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim